Wangøe ist der Familienname folgender Personen:

 Eigil Wangøe (1902–1987), dänischer Standfotograf beim deutschen Film
 Sophus Wangøe (1873–1943), dänischer Kameramann beim dänischen und deutschen Stummfilm